Семёновка — посёлок в городском округе Новокуйбышевск Самарской области.

География 
Расположен на расстоянии примерно 9 км по прямой на юг от Новокуйбышевска.

История
Основан в 1918-1919 годах переселенцами из деревни Титовка. Название дано по имени первопоселенца Семёна Живайкина.

Население 
Постоянное население составляло 41 человек (русские 51%) в 2002 году, 37 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Новокуйбышевск